Färlövs landsfiskalsdistrikt var ett landsfiskalsdistrikt i Kristianstads län, bildat när Sveriges indelning i landsfiskalsdistrikt trädde i kraft den 1 januari 1918, enligt beslut den 7 september 1917.

Landsfiskalsdistriktet låg under länsstyrelsen i Kristianstads län.

Ingående områden

Från 1918
Östra Göinge härad:
Emmislövs landskommun
Färlövs landskommun
Gryts landskommun
Hjärsås landskommun
Knislinge landskommun
Kviinge landskommun
Norra Strö landskommun
Östra Broby landskommun

Källor
Svensk författningssamling 1917:687
Svensk författningssamling 1941:682

Noter

Landsfiskalsdistrikt i Kristianstads län